Кубок Хопмана 2006 — это традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2005—2006 годах. Схема турнира такова, что 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы, в каждой из которых по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые потом разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы.

Турнир-2006 — это 18-й турнир по счёту, проводившийся с 30 декабря 2005 по 6 января 2006 на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия

Плей-офф за 8-ю путёвку в групповой раунд

Нидерланды — Китай

Посев участников

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

США — Сербия и Черногория

Сербия и Черногория — Швеция

США — Россия

Россия — Швеция

Сербия и Черногория — Россия

Швеция — США 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Группа B

Общий зачёт

Германия — Австралия

Нидерланды — Аргентина

Нидерланды — Австралия

Аргентина — Германия

Австралия — Аргентина

Нидерланды — Германия 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Финал

США — Нидерланды

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Декабрь 2005 года
Январь 2006 года
2006